Делл’Акква или Деллакква () — итальянская фамилия.

 Делл’Акква, Анджело (1903-1972) — итальянский церковный деятель.
 Деллакква, Кейси (род. 1985) — австралийская теннисистка.